Plaats in Indonesië
 Pojoksari (Ambarawa), een plaats in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java
 Pojoksari (Rowosari), een plaats in het bestuurlijke gebied Kendal in de provincie Midden-Java
 Pojoksari (Sukomoro), een plaats in het bestuurlijke gebied Magetan in de provincie Oost-Java